Amerikai Egyesült Államok
Middletown (Connecticut)
Middletown (Delaware)
Middletown (Illinois)
Middletown (Allen megye, Indiana)
Middletown (Henry County, Indiana)
Middletown (Shelby County, Indiana)
Prairie Creek (Indiana), Middletownként is ismert
Middletown (Iowa)
Middletown (Kalifornia)
Middletown (Kentucky)
Middletown (Maryland)
Middletown (Michigan)
Middletown (Missouri)
Middletown (New York)
Middletown (Delaware megye, New York)
Middletown (Orange megye, New York)
Middletown (Rockland megye, New York)
Middletown (Butler megye, Ohio)
Middletown (Champaign megye, Ohio)
Middletown (Crawford megye, Ohio)
Middletown (Dauphin megye, Pennsylvania)
Middletown (Northampton megye, Pennsylvania)
Middletown (Rhode Island)
Middletown (Virginia)